Acutiramus — рід ракоскорпіонів родини Pterygotidae, що існував впродовж силуру—девону (327—252 млн років тому).

Опис 

Представники родини Pterygotidae характеризуються великими екзоскелетами з пластинами у формі півмісяця. Тельсон (хвіст) розширений, плоский. У них також були великі подовжені хеліцери (придатки біля рота) з міцними, добре розвиненими зубами на них. Ноги були маленькі й тонкі, без шипів.

Acutiramus відрізняється від інших представників родини крилоподібним дистальним краєм клешні, в якому кінцевий зуб знаходиться під гострим кутом до решти придатка (звідси назва Acutiramus, що означає «гостра рука»). Великий зуб у центрі кігтя нахилений дистально, тобто спрямований вперед. Просома (голова) субквадратна, зі складними очима, розташованими на краю передніх кутів. Тельсон має низький ряд горбів, що спускаються до центру.

Найбільший вид A. bohemicus перевищував 2 метри у довжину. Проте не всі види були такими великими, деякі (наприклад, A. floweri) досягали в довжину лише 20 см.

Філогенія

Примітки

Посилання 
 Acutiramus in Eurypterids.net 
 Acutiramus at BioLib 
 Pincer fossil of Pterygotus (Acutiramus)
 Acutiramus at Palaeos 

Ракоскорпіони
Членистоногі силурійського періоду
Членистоногі девонського періоду